Vidal  puede referirse a:

 Apellido Vidal 
 Vidal, apellido español de origen aragonés, con blasón español y portugués, radicado también en Francia y el Reino Unido.

 Personas 
 San Vidal de Alcalá, mártir del , padre de los niños santos Justo y Pastor.
 San Vidal de Milán, mártir del , relacionado con Milán y con Rávena. Se le llama a veces también Vital.
 Vidal de Canellas (1190? - 1252), obispo español de Huesca, compilador de los distintos Fueros de Aragón.
 Vidal de Blanes (? - 1369), abad, embajador, consejero real y obispo de Valencia.
 Vidal Marín del Campo (1653 - 1709), obispo e inquisidor español.
 Vidal Alcocer (1801 - 1860), educador, benefactor y filántropo mexicano.
 Vidal de Nicolás (1922 - 2016), poeta y activista político español.
 Vidal García Canales (1915), escritor mexicano.
 José Vidal-Beneyto (1927 - 2010), fue un filósofo, sociólogo y politólogo español.
 Vidal Sassoon (1928 - 2012), peluquero y empresario inglés.
 Vidal Lamíquiz (1930 - 2020), lingüista español.
 Vidal Quirós Berrocal, ingeniero, administrador y político costarricense.
 Vidal Rodríguez (1938), biólogo venezolano.
 Vidal Guitarte (1940 - 1996), religioso católico, jurista y profesor universitario.
 Vidal Colmenares (1952), folclorista venezolano.
 Vidal Francisco Soberón Sanz (1953), marino mexicano.
 Vidal Vidal i Culleré (1958), escritor español.
 Vidal Sáez (1964), geógrafo venezolano.

 Política 
 Vidal García y García (1837 - 1888), político y militar peruano.
 Vidal Llerenas Morales (1972), político mexicano.
 Vidal Aragonés (1978), político español

 Deportes 
 Vidal López (1918 - 1972), beisbolista venezolano.
 Vidal Pachito (1971), futbolista y entrenador ecuatoriano.
 Vidal Celis (1982), ciclista profesional español.

 Toponimia 
 Saint-Vidal, población y comuna francesa de Auvernia.
 Vidal Ramos, municipio brasileño en el estado de Santa Catarina.
 Pinhal do Vidal, localidad de la freguesia de Corroios en Seixal, Portugal.
 Plaza de San Vidal, donde se emplaza el centro cultural homónimo, en Venecia, Italia.

 Edificios 
 Iglesia de San Vital de Rávena, uno de los ejemplos más famosos del arte bizantino, en Rávena, Italia.
 Iglesia de San Vidal de Venecia, ex templo, actualmente centro cultural de Venecia, Italia.

 Otros 
 Vidal Mayor'', primera compilación de los Fueros de Aragón.

 Vidal como apellido 
 María Eugenia Vidal (1973), gobernadora de la Provincia de Buenos Aires por el período 2015-2019.
 Arturo Vidal''' (1987), futbolista chileno.